Натуральне число 1560
 1560 рік до нашої ери
 1560 рік нашої ери